Il doppio del torneo di tennis La Costa WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Charlie Pasarell e Roscoe Tanner 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (Campioni)
 Charlie Pasarell /  Roscoe Tanner (finale)

 Roy Emerson /  Rod Laver (primo turno)
 Ross Case /  Geoff Masters (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

La Costa WCT 1975